Levadiakos (Grieks: Α.Π.Ο. Λεβαδειακός) is een Griekse voetbalclub uit Livadeia.

De club werd in 1961 opgericht als fusie tussen Trofoni en Pallevadiaki Enosi. De club speelde lang in de Beta Ethniki en vocht daar tegen degradatie. In 1987 promoveerde de club voor het eerst naar de Alpha Ethniki. Na vier seizoene degradeerde de club maar keerde in 1994 en 1995 terug op het hoogste niveau. Hierna zakte de club terug naar het derde niveau. In 2005 keerde de club. In 2011 degradeerde de club, maar mocht toch op het hoogste niveau blijven spelen omdat enkele clubs wegens een corruptieschandaal teruggezet werden.

Bekende (ex-)spelers 
 Gary Coulibaly
 Patrick Dimbala
 Fritz Emeran
 Takis Lemonis
 Michalis Sifakis
 Zito

Externe links 
 Officiële website

Levadiakos
Centraal-Griekenland